Airshow steht für
 Farnborough International Airshow, England
 International Bodensee Airshow 
Oshkosh Airshow, USA
Paris Airshow
Dubai Air Show
Siehe auch
Flugschau